Tangerina - em inglês, tangerine
Ou ainda:
Tangerine (canção) - da banda inglesa Led Zeppelin
Tangerine (Flórida) - nos Estados Unidos
Tangerine Computer Systems, fabricante de computadores

Ver também
Tangerina (desambiguação)

Desambiguações de topônimos